Виктор Валерьянович Борисоглебский (28 января 1913 года, Уральск - 04 февраля 1964 года, Москва) — советский военный, государственный и политический деятель, советский юрист, председатель Военной коллегии Верховного суда СССР и одновременно заместитель председателя Верховного суда СССР (1957—1964), генерал-лейтенант юстиции  (1961).

Биография 

Виктор Валерьянович Борисоглебский родился 28 января 1913 года в городе Уральске в Западно-Казахстанской области в семье служащего.

Отец: Борисоглебский Валерьян Александрович
Мать: Борисоглебская (Кузнецова) Филицата Васильевна

В 1930 году после окончания  школы десятилетки два года работал никелировщиком на Московском Заводе Испытательных Приборов.

В 1932 году поступил в Московский юридический институт, где учился в течение пяти лет.

После окончания института в 1937 году был направлен в Казахстан следователем Петропавловской городской прокуратуры. 

С 1937 года состоял в законном браке с Борисоглебской (Котлиевской) Антониной Васильевной. Сын Сергей. 

В том же 1937 году добровольно вступил в Красную Армию и  до 1945 года нёс на Дальнем Востоке службу военного следователя.
За это время работал в должностях народного следователя; военного следователя прокуратуры корпуса армии, фронта; военного прокурора гарнизона Дальневосточного военного округа (посёлок Де-Кастри Хабаровского края). 

В 1938 году принимал участие в боях Красной Армии на озере Хасан. За что в 1940 году награждён нагрудным знаком "Участнику Хасанских боёв 1938 года".

В 1940 году вступил в ряды ВКП(б).

В 1945 году был выдвинут на работу в Главную военную прокуратуру на должность военного прокурора.

В 1947 году откомандирован на ответственную работу в аппарат ЦК КПСС с оставлением в кадрах Вооружённых сил СССР.

В 1952–1953 гг. работал в должности инспектора ЦК КПСС.

В 1953 году 8 марта стоял в почётном карауле у гроба с телом И. В. Сталина. На следующий день 9 марта участвовал в похоронах И. В. Сталина на Красной Площади.
 
В 1953–1954 гг. работал в должности инструктора, заместителя заведующего сектором Административного отдела ЦК КПСС.

В 1954 году Верховным Советом СССР Виктор Валерьянович Борисоглебский избирается в состав Верховного Суда СССР на должность заместителя Председателя Военной Коллегии. 

В 1954 году в составе Военной Коллегии Верховного Суда СССР принимал участие в процессе Абакумова В.С. и др.

С 1956 по 1958 год работал в Комиссии законодательных предложений Верховного Совета СССР. Государственной комиссией ему была объявлена благодарность за разработку и подготовку таких актов как Закон об уголовной ответственности за воинские преступления, Положение о военных трибуналах и др.

В 1957 году присвоено звание генерал-майора юстиции (17.08.1957)

С 1957 года - председатель Военной коллегии Верховного суда СССР.

В 1960 году присвоено звание генерал-лейтенанта юстиции  (07.05.1960)

В 1960 году был председательствующим на процессе по обвинению гражданина СССР Попова П.С. в сотрудничестве с ЦРУ. 

В 1960 году был председательствующим на процессе по обвинению американского лётчика - шпиона Фрэнсиса Гэри Пауэрса.

В 1963 году был председательствующим на процессе по обвинению гражданина СССР Пеньковского О.В. и подданного Великобритании Винна Г.М. в государственной измене и шпионаже соответственно. 

В 1963 году Военная Коллегия Верховного Суда СССР под председательством Борисоглебского Виктора Валерьяновича отклонила кассационный протест прокурора Северного флота на оправдательный приговор капитану 2-го ранга Бегеба Анатолия Степановича командира подводной лодки Б-37. Оправдательный приговор оставлен в силе. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 января 1963 года за заслуги перед Советской Армией и Военно-Морским Флотом и в связи с пятидесятилетием со дня рождения генерал-лейтенант юстиции Борисоглебский Виктор Валерьянович был во второй раз награждён орденом Красной Звезды.

За заслуги перед Советским государством Генерал-лейтенант Борисоглебский Виктор Валерьянович был награждён  семью орденами и медалями. В том числе орденом Красной Звезды был награждён дважды.

04 февраля 1964 года Борисоглебский Виктор Валерьянович скоропостижно скончался. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
Автор памятника на могиле Борисоглебского Виктора Валерьяновича советский скульптор Постников Григорий Николаевич.

Сочинения 
 В. В. Борисоглебский Нa страже воинского порядка. — М.: Воениздат, 1959. — 80 с.
 Отв. ред. ген.-майор юстиции   В. В. Борисоглебский Военные трибуналы - органы социалистического правосудия. — М.: Воениздат, 1958. — 293 с.
 В. В. Борисоглебский Положение о военных трибуналах. — М.: Наука, 1959. — 78 с.
 Отв. ред. ген.-лейтенант юстиции  В. В. Борисоглебский Перед лицом общественности. — М.: Воениздат, 1961. — 256 с.
 В. В. Борисоглебский Научно-практический комментарий к Положению о военных трибуналах. - М.: Госюриздат, 1963. - 83 с.
 Отв. ред. ген.-лейтенант юстиции  В. В. Борисоглебский Воинские преступления. учебник. — М.: Изд. Воен.-полит. ордена Ленина Краснознам. акад. им. В. И. Ленина, 1963. — 345 с.

Фильмы

Художественный фильм 
 «Мы обвиняем», 1985 (в роли Борисоглебского В.В. — Павел Махотин)
 
В советском кино образ Виктора Валерьяновича Борисоглебского создал  артист театра и кино Махотин Павел Владимирович в двухсерийном фильме "Мы обвиняем" снятым на киностудия имени Довженко в 1985 году режиссёр  Левчук, Тимофей Васильевич .

Награды 
 Орден Красной Звезды (1963г.)
 Орден Красной Звезды (1960г.)
 Знак «Участнику Хасанских боёв» 1938 года (1940г.)
 Медали СССР

Источники 
 Отв. ред. ген.-лейтенант юстиции   Н. Ф. Чистяков На страже социалистической законности (50 лет военным трибуналам). — М.: Воениздат, 1968. Цырлинский Б.  "Генерал Борисоглебский"  С. 233 — 241 .
 Социалистическая законность (журнал) орган прокуратуры Союза ССР № 4 1987 год. — М.: Известия,  Треплин В. очерк "Жизнь отданная военной юстиции" С. 40 - 42 .
 «Известия» — советская и российская общественно-политическая и деловая ежедневная газета, от 06 февраля 1964 года, некролог В. В. Борисоглебский.
 «Комсомольская правда» — советская и российская ежедневная газета № 304 (9092) от 24 декабря 1954 года, статья  В Верховном суде СССР.
 «Красная звезда» - (газета) Центральный печатный орган Министерства обороны СССР от 14 января 1959 года, статья   Военные трибуналы - органы социалистического правосудия .
 Отв.ред. Алентьева Н., Фокина Г. Судебный процесс по уголовному делу американского летчика-шпиона Френсиса Г. Пауэрса. — М.: Политиздат, 1960.
 Отв.ред. Вадеев О., Горшкова А. Судебный процесс. (Материалы и протоколы судебного процесса по уголовному делу агента английской и американской разведок гражданина СССР Пеньковского О.В. и шпиона-связника подданного Великобритании Винна Г.М.) — М.: Политиздат, 1963.

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1913 году
Родившиеся 28 января
Родившиеся в Уральске
Умершие в 1964 году
Умершие 4 февраля
Умершие в Москве
Верховный суд СССР
Военные юристы
Кавалеры ордена Красной Звезды
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Инспекторы ЦК КПСС
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Юристы СССР
Генерал-лейтенанты юстиции (СССР)
Судьи СССР